Der Begriff Dauerstrich bedeutet:

 In der Funktechnik: der Hochfrequenz-Sender ist ohne Unterbrechungen eingeschaltet. Die Bezeichnung Dauerstrich stammt vom Strichsymbol beim Morsecode.
 Dauerstrichradar, Radarsystem, bei dem der Sender kontinuierlich arbeitet

 In der Lasertechnik und bei Teilchenbeschleunigern: Der Strahl wird ohne Unterbrechung, also kontinuierlich, erzeugt, im Unterschied zu Pulslasern bzw. gepulstem Beschleunigerbetrieb; siehe auch Continuous wave

 Bei manchen Kraftwerkstypen spricht man von Dauerstrichleistung, in Abgrenzung zu Systemen mit zeitlich wechselnder Ausgangsleistung, etwa bei Solarstrom; siehe Kraftwerk#Grundlastkraftwerk